Eine Hans-Böckler-Straße gibt es in zahlreichen deutschen Städten der Alten Bundesländer, u. a.:

 Hans-Böckler-Straße (Augsburg) in Augsburg
 Hans-Böckler-Straße (Bamberg) in Bamberg 
 Hans-Böckler-Straße (Bochum) in Bochum
 Hans-Böckler-Straße (Bonn) in Bonn
 Hans-Böckler-Straße (Bremen)
 Hans-Böckler-Straße (Bremerhaven) in Bremerhaven-Leherheide
 Hans-Böckler-Straße (Duisburg) in Duisburg-Hochemmerich
 Hans-Böckler-Straße (Düsseldorf) in Düsseldorf-Golzheim
 Hans-Böckler-Straße (Essen) im Westviertel (Essen)
 Hans-Böckler-Straße (Frechen) 
 Hans-Böckler-Straße (Fürth) in Fürth-Poppenreuth
 Hans-Böckler-Straße (Gütersloh) in Gütersloh
 Hans-Böckler-Straße (Haßloch) in Haßloch
 Hans-Böckler-Straße (Hürth) in Hürth bei Köln
 Hans-Böckler-Straße (Kirchheim unter Teck) in Kirchheim unter Teck
 Hans-Böckler-Straße (Langenhagen) in Langenhagen bei Hannover
 Hans-Böckler-Straße (Lübeck) in Lübeck-St. Jürgen
 Hans-Böckler-Straße (Lüdinghausen) in Lüdinghausen
 Hans-Böckler-Straße (Mainz) in Mainz-Bretzenheim
 Hans-Böckler-Straße (Mönchengladbach) in Mönchengladbach
 Hans-Böckler-Straße (München) in München-Siedlung am Lerchenauer See
 Hans-Böckler-Straße (Recklinghausen) in Recklinghausen
 Hans-Böckler-Straße (Trautskirchen) in Böcklers Geburtsort Trautskirchen
 Hans-Böckler-Straße (Wallenhorst) in Wallenhorst bei Osnabrück, benannt 1951
  Hans-Böckler-Straße (Schongau) in Schongau
 Hans-Böckler-Straße (Wiesbaden) in Wiesbaden
 Hans-Böckler-Straße (Wuppertal) in Wuppertal-Uellendahl

Weitere nach Hans Böckler benannte Straßen sind:
 Böcklerstraße, u. a. in Berlin (siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg#Böcklerstraße, benannt 1978), Braunschweig, Hameln, Hamburg-Horn (benannt 1964) und Stuttgart
 Hans-Böckler-Allee, u. a. in Aachen, Gelsenkirchen, Hannover und Neumünster